Rychtářov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rychtářov, Ortsteil von Brloh pod Kletí, Okres Český Krumlov
Rychtářov, Ortsteil von Vyškov, Okres Vyškov; siehe Rychtářov (Vyškov)